Regensburg steht für:
 Regensburg, kreisfreie Stadt in Ostbayern
 Hochstift Regensburg

Personen:
 Andreas von Regensburg, deutscher Historiker
 Mirja Regensburg (* 1975), deutsche Schauspielerin und Comedienne
 Friedrich I. von Regensburg, Domvogt von Regensburg aus dem Hause Andechs-Dießen

Sonstiges:

Siehe auch:

 Regensburg (Schiffsname)